autor nazwy (botanika)
 autor nazwy (zoologia)